Katharinaberg bezeichnet

 Hora Svaté Kateřiny, Stadt in Tschechien
 Katharinaberg (Schnals), eine Fraktion der Gemeinde Schnals in Südtirol
 Svatá Kateřina (Berg) (511 m), ehemaliger Wallfahrtsberg in Tschechien